Trois navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Pasadena, en l'honneur de la ville de Pasadena, en Californie :

 l', un cargo en service de 1918 à 1919 ;
 l', un croiseur léger de classe Cleveland en service de 1944 à 1950 ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service depuis 1989.

Pasadena